Râul Runc se poate referi la:

 Runc - afluent al râului Costeni
 Runc - afluent al râului Crișul Pietros
 Runc - afluent al râului Someș
 Runc - afluent al râului Suha

Pentru alte râuri cu nume asemănător vezi

Râul Runcu (dezambiguizare)